Antje est un prénom féminin allemand.

Personnalités portant le prénom 
 Antje Buschschulte (1978-), nageuse allemande ;
 Antje Huber (1924-), née Pust, femme politique allemande ;
 Antje Harvey (1967-), née Misersky, ancienne fondeuse et biathlète allemande.

Autres 
 Antje, un morse femelle du zoo Tierpark Hagenbeck et mascotte de la Norddeutscher Rundfunk.